Ян Сметс (; род. 5 апреля 1985 года, Лейден) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (2004).

Двукратный чемпион Нидерландов (2008 и 2010).

В составе национальной сборной участник 3-х олимпиад (2008—2012) и 3-х командных чемпионатов Европы (2009—2013).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Нидерландов